Ге́нри Джордж Ла́нсбери (; ) — английский футболист, полузащитник клуба «Лутон Таун».

Биография 
Лансбери родился в Энфилде, Большой Лондон и вырос в Поттерс Бар. Генри — воспитанник клубов «Норвич Сити» и «Арсенал».

Клубная карьера 

С 2006 года Лэнсбери стал привлекаться к игре за основной состав «Арсенала», а дебютировал в основе 31 октября 2007 года в матче с «Шеффилд Юнайтед» (3:0), заменив Тео Уолкотта. В течение шести лет, побывав в аренде в нескольких клубах, в 2012 году Генри покинул лондонский клуб. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер был так впечатлён игрой Генри, что даже сравнил его с легендарным футболистом «пушкарей» Рэем Парлором.

Лансбери подписал профессиональный контракт с  «Арсеналом» 1 июля 2008 года, но не имел права играть в Кубке Англии. В конце 2009 года Ландсбери присоединился к «Уотфорду» на правах аренды. С ноября 2011 года полузащитник выступал за «Норвич Сити». Сезон 2011/12 Генри провел в «Вест Хэм Юнайтед».

28 августа 2012 года лондонский клуб продал Лансбери за 1 миллион фунтов в «Ноттингем Форест», где футболист выступал на протяжении пяти сезонов в Чемпионшипе и стал капитаном команды. В январе 2017 года «Астон Вилла» объявила о переходе Лансбери, сумма трансфера составила 3 миллиона фунтов. В сезоне 2020/21 игрок не был включен в составе бирмингемского клуба на чемпионат Премьер-лиги, а в конце января 2021 года контракт с Лансбери был расторгнут.

29 января 2021 года «Бристоль Сити» объявил о подписании контракта с Лансбери. Дебют полузащитника состоялся 6 февраля в матче с «Кардифф Сити».

14 мая 2021 года Лэнсбери покинул «Бристоль Сити» после истечения срока его контракта и вскоре присоединился к «Лутон Таун».

Достижения

«Сканторп Юнайтед» 
 Серебряный призёр Трофея Футбольной лиги: 2008/09

«Астон Вилла» 
 Финалист Кубка Английской лиги: 2019/20

Сборная 
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы (до 19): 2009
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы (до 17): 2007

Статистика выступления 
 (на 6 февраля 2021)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Лутон Таун»